<noinclude>

Карен Хачатрян:
 Хачатрян Карен (. 1975) — вірменський футболіст.
 Хачатрян Карен ( 1978) — вірменський футболіст.
 Хачатрян Карен ( 1985) — вірменський футболіст.
 Хачатрян Карен Варданович ( 1988) — вірменський футболіст.
 Хачатрян Карен Гарнікович ( 1981) — вірменський футболіст.<noinclude>

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок